Die Macau Open 2019 im Badminton fanden vom 29. Oktober bis zum 3. November 2019 im Tap Seac Multisport Pavilion in Macau statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Shi Yuqi (Finale)
 Son Wan-ho (2. Runde)
 Kantaphon Wangcharoen (Halbfinale)
 Sameer Verma (zurückgezogen)
 Sitthikom Thammasin (Champion)
 Lee Cheuk Yiu (1. Runde)
 Khosit Phetpradab (zurückgezogen)
 Daren Liew (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Michelle Li (Champion)
 Sung Ji-hyun (1. Runde)
 Han Yue (Finale)
 Zhang Beiwen (2. Runde)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
 Cai Yanyan (Viertelfinale)
 An Se-young (zurückgezogen)
 Kim Ga-eun (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Li Junhui / Liu Yuchen (Champions)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (2. Runde)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Viertelfinale)
 Kim Gi-jung / Lee Yong-dae (zurückgezogen)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Halbfinale)
 Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Viertelfinale)
 Huang Kaixiang / Liu Cheng (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Du Yue / Li Yinhui (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Finale)
 Li Wenmei / Zheng Yu (Halbfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (zurückgezogen)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (2. Runde)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (2. Runde)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (zurückgezogen)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja  (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Lee Jhe-huei / Hsu Ya-ching (Viertelfinale)
 Wang Chi-lin / Cheng Chi-ya (Finale)
 Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (1. Runde)
 Hoo Pang Ron / Cheah Yee See (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnierseite

2019
Badminton 2019